Deux ligues de hockey sur glace portent le nom , la ligue professionnelle de hockey de l'Est. Il s'agit de :
 De 1959 à 1963, l', ligue de l'Est du Canada avec des équipes du Québec et de l'Ontario.
 Depuis 2008, l', ligue de l'Est des États-Unis.